Покора () — польская фамилия. Известные носители:

 Покора, Войцех (польск. Wojciech Pokora; 1934—2018) — польский актёр театра, кино и кабаре.
 Покора, Мэтт (род. 1985) — псевдоним исполнителя и автора песен из Франции Мэттью Тотта, имеющего польские корни.
 Покора, Роман Михайлович (укр. Роман Михайлович Покора; 1948—2021) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер.

См. также 
 Покора — герб польского дворянского рода.
 Покора — обряд символической смерти у древних славян, заменявший кровную месть.